SB 8 steht für:

 Akaflieg Braunschweig SB 8, ein Segelflugzeug
  SB 8 (Lokomotivreihe)